Села:
 Хижняківка — Полтавська область, Зіньківський район
 Хижняківка — Харківська область, Лозівський район